Miejscowości w USA:
 West Union – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 West Union – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 West Union – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 West Union – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 West Union – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 West Union – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Oconee
 West Union – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Doddridge
Gminy w USA:
 West Union (ang. West Union Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 West Union (ang. West Union Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 West Union (ang. West Union Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben